Muro — estrutura sólida utilizada para separar ou proteger um recinto
 Muros (Itália) — comuna italiana da província de Sassari, Sardenha
 Muros (Galiza) — concelho espanhol da província da Corunha
 Comarca de Muros — comarca da galega da província da Corunha
 Muros de Nalón — concelho da comunidade autónoma de Astúrias.

Desambiguações de topônimos